Volvo S40 — автомобиль, производившийся компанией Volvo Cars с 1995 по 2013 год. Всего существовало два поколения, первое было представлено в 1995 году, второе - в 2004 году, рестайлинг - в 2008 году. Был выбран журналом Forbes как автомобиль премиум-класса для состоятельных молодых водителей. Производство модели закончилось в 2013 году, на смену ей пришёл хэтчбек Volvo V40.



Первое поколение 

В августе 1995 года Volvo выпустила седан S4 и универсал F4, но эти названия уже использовались Audi. Поэтому Volvo переименовала седан в S40, а универсал в V40. Автомобили собирались в Нидерландах на заводе NedCar. Автомобиль был основан на общей платформе с Mitsubishi Carisma, однако японская версия не продавалась в Европе.

V40 с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,32 стал первой моделью, которая была сделана под руководством британского дизайнера Питера Хорбери.

В 2001 году прошёл рестайлинг S40. Были усовершенствованы системы управления двигателем, дополнительные системы безопасности, появились более мощная тормозная система, новые подвеска, коробка передач и рулевое управление.

Volvo S40 — первый автомобиль, который заработал четыре звезды в тестах EuroNCAP:

Всего было выпущено 352,910 экз. S40 и 423,491 универсалов V40.

Цены 

Доплата за кузов универсал (Volvo V40) - 1200 DM

Продажи 

 * - с S40 второго поколения

Второе поколение 

Второе поколение S40 было представлено в середине 2004 года (он также известен как Volvo S40 2004.5 мод. года). Оно было основано на платформе Volvo P1, и производилось в Генте, Бельгия.

Шасси для этого автомобиля и большинство его компонентов были разработаны Volvo, однако аналогичные детали можно найти в Mazda3 и в европейском Ford Focus. У S40 было последнее поколение модульных 5-цилиндровых двигателей Volvo. Эти двигатели разрабатывались Volvo с момента дебюта двигателя в модели 850 в 1993 году. Двигатели 2.4 и 2.4i по-прежнему производятся Volvo. Трансмиссия разработана вместе с Getrag в Volvo Koping Transmission Center в Швеции, а система AWD была выкуплена у Haldex Traction of Sweden.

S40 был обновлен в 2008 году. Усовершенствования включают улучшенные аудиосистемы, увеличенный багажник и новые функции безопасности, такие как аварийные стоп-сигналы, которые быстро мигают во время сильного торможения, чтобы предупредить едущий сзади автомобиль. Новый S40 также поставлялся с би-ксеноновыми фарами в зависимости от комплектации. Существует также дополнительная система BLIS, расположенная на рамках боковых зеркал в салоне, которая предупреждает водителя о проезжающих мимо автомобилях.

У S40 второго поколения версия универсал назывался V50, а не V40. V50 был представлен на автосалоне в Болонье в 2004 году. 

Хэтчбек C30 был представлен в 2006 году и был разработан на основе модели S40.

Также на основе S40 в 2004 годах был представлен кабриолет Volvo C70.

Продажи 

 - с S40 первого поколения

Примечания

Ссылки 

S40